Skuhrov is de naam van meerdere gemeenten in Tsjechië
 Skuhrov (okres Beroun), gemeente in okres Beroun
 Skuhrov (okres Havlíčkův Brod), gemeente in okres Havlíčkův Brod
 Skuhrov (okres Jablonec nad Nisou), gemeente in okres Jablonec nad Nisou